Elm Creek ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten: 
 Elm Creek (Manitoba)
 Elm Creek (Nebraska)
 Elm Creek (Texas)

Flüsse in den Vereinigten Staaten: 
 Elm Creek (Blue Earth River), Fluss in Minnesota 

Siehe auch:
 Elm Creek Township